Mammillaria fraileana es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de  México.

Descripción
Es una planta perenne carnosa y cilíndrica de color púrpura rojizo que forman por lo general pequeños cojines. Alcanzan un tamaño de 10 a 15 centímetros de altura con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Las areolas no contienen látex y miden 5 mm de largo y  3 a 4 milímetros de ancho.  Tienen de 11-12 espinas que son como agujas, finas y blancas, de 8 a 10 milímetros de largo. Las espinas centrales son 3 a 4 de color marrón oscuro,  de hasta 10 milímetros de largo.
Las flores en forma de campana, de color rosa miden 2.5 cm de largo y de diámetro. Los sépalos están tintados. Los largos pétalos son de color rosa hacia la garganta. Los pétalos exteriores también puede tener una franja central oscura. El fruto es rojo con la semilla negra.

Distribución

Se encuentra en la costa de Baja California Sur, cerca de La Paz en México.

Taxonomía
Mammillaria fraileana fue descrita por (Britton & Rose) Boed. y publicado en Mam. Vergl. Schluss 30, en el año 1933.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

fraileana: epíteto que rinde homenaje al español Manuel Fraile (* 1850), que tenía la colección de cactus del Departamento de Agricultura de EE.UU. a su cargo.
Sinonimia
Neomammillaria fraileana
Chilita fraileana
Ebnerella fraileana
Mammillaria albicans
''Mammillaria albicans ssp. fraileana

Referencias

Enlaces externos 

  Mammillaria fraileana en Mammillarias.net 

Flora de México
fraileana
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1933
Plantas descritas por Britton 
Plantas descritas por Rose
Plantas descritas por Boedeker